Львовский погром — название еврейских погромов в городе Львове:
 Львовский погром (1664)
 Львовский погром (1914)
 Львовский погром (1918)
 Львовский погром (1941)